Анютино () — село в Летичевском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 50 человек. Почтовый индекс — 31546. Телефонный код — 3857. Занимает площадь 0,434 км². Код КОАТУУ — 6823082902.

Местный совет 
31546, Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Казачки, ул. Первомайская, 55

Примечания

Ссылки 
 Анютино на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Летичевского района